Les élections municipales à Fès-Meknès se déroulent le .

Contexte

Résultats dans les principales villes

Global

Principales villes

Agourai

Maire élu : Abdelhafid Ouachi (PI)

Ain Taoujdate

Maire élu : Houassa Azizi (PJD)

Aknoul

Maire élu : Abdelkrim Al Hams (PAM)

Al Machouar – Stinia

Azrou

Maire élu : Aamar Ajbari (PJD)

Bhalil

Maire élu : Abdelrahmane El Hadi (PADS)

Boufakrane

Maire élu : Rachid Ferrah (PJD)

Boulemane

Maire élu : Hussein Mimouni (PAM)

El Hajeb

Maire élu : Ouahid Hakim (MP)

El Menzel

Maire élu : Abdelhak El Yousfi (USFP)

Fès

Maire élu : Driss El Azami El Idrissi (PJD)

Ghafsai

Maire élu : Abdelouahed Nasser (PI)

Ifrane

Maire élu : Hicham Afifi (MP)

Imouzzer Kandar

Imouzzer Marmoucha

Karia Ba Mohamed

Meknès

Maire élu : Abdellah Bouanou (PJD)

Missour

Moulay Driss Zerhoun

Moulay Yacoub

Oued Amlil

Ouislane

Outat El Haj

Ribate El Kheir

Sabaa Aiyoun

Séfrou

Maire élu : Jamal Filal (PJD)

Tahla

Taounate

Taza

Thar Es-Souk

Tissa

Toulal

Notes et références 

2015